België:
Schönberg (België)

Duitsland:
Schönberg (Mecklenburg)
Schönberg (Neder-Beieren)
Schönberg (Lauenburg)
Schönberg (bij Thalfang)
Schönberg (Opper-Beieren)
Schönberg (Altmark)
Schönberg (Saksen)
Schönberg (Bad Brambach), kern in de gemeente Bad Brambach, Vogtlandkreis, Saksen
Schönberg (Holstein)

Luxemburg:
Schoenberg (plaats)

Oostenrijk:
Schönberg im Stubaital
Schönberg am Kamp

Polen:
 Szymbark, tot 1945 bekend als Schönberg 
 Sulików (Neder-Silezië), tot 1945 bekend als Schönberg

Personen met de achternaam Schönberg
Arnold Schönberg, een Oostenrijkse componist uit de eerste helft van de twintigste eeuw
Claude-Michel Schönberg, een Franse componist en theaterproducent

Overig 
 Het Schönberg Ensemble, een Nederlands ensemble gespecialiseerd in hedendaagse klassieke muziek